Територіальні управління Нової Зеландії () — адміністративні одиниці другого рівня Нової Зеландії. Це самоврядні місцеві одиниці, діють за принципами англо-саксонського права. Станом на 2016 рік є 67 територіальних управлінь, з-поміж них шість є водночас і регіонами — адміністративними одиницями вищого рівня. 53 управління є окружними радами, ще 12 є міськими радами, також рада міста Окленд та рада островів Чатем.

Територіальні управління не є підрівнем більш крупних регіонів. Ради регіонів опікуються загальним управління, в той час саме територіальні управління дбають за інтереси громади, стан місцевих доріг, землевпорядкування, будівництво, каналізацію тощо.

У рамках територіальних управлінь можливі локальні ради (), станом на 2016 рік вони є лише в Оклендській раді.

Перелік територіальних управлінь 

Адміністративний устрій Нової Зеландії в основному дворівневий: 16 регіонів, до яких входить 66 територіальних управлінь, а також спеціальне територіальне утворення острови Чатем, яке також розглядається як окремий регіон. 5 територіальних управлінь є водночас регіонами: Гісборн, Марлборо, Нельсон, Окленд, Тасман.

Деякі територіальні управління відносяться до двох регіонів одночасно: Вайтомо, Роторуа, Стретфорд, Рангґітікеї, Тараруа, Вайтакі. Округ Таупо входить водночас навіть до чотирьох різних регіонів: Ваїкато,  Бей оф Пленті, Хоукіс Бей та Манавату-Вангануї.

13 територіальних управлінь мають статус міських (): Веллінгтон, Верхній Хатт, Гамільтон, Данідін, Інверкаргілл, Крайстчерч, Нейпір, Нельсон, Нижній Хатт, Окленд, Палмерстон-Норт, Поріруа, Тауранга.

53 управління вважаються округами (), попри те що деякі з них є містами.

На Північному острові розмістилося 43 управління, на Південному — 23 управління.

Дивись також 
 Адміністративний поділ Нової Зеландії
 Регіони Нової Зеландії

 
Списки:Нова Зеландія
Адміністративні одиниці країн другого рівня